The Land of Oz – cortometraggio del 1910 diretto da Otis Turner
The Land of Oz – film tv del 2000 prodotto dalla Hallmark Entertainment
The Land of Oz – cortometraggio del 2015 diretto da Kenneth Mader e Gehan Cooray